Анасофт литера () — самая престижная словацкая литературная премия, ежегодно присуждаемая за лучшее оригинальное прозаическое литературное произведение, выпущенное в печатном варианте в течение предшествующего года. Финалисты года определяются в первом туре в начале апреля, лауреат (получающий денежный приз) — во втором туре в сентябре. Преимуществом данной премии является то, что состав жюри ежегодно меняется. Цель вручения премии — повысить интерес словацких читателей к оригинальной литературе и мотивировать авторов на написание новых книг. 

Дважды премию получал писатель Павел Великовский.

Премия учреждена в 2006 году гражданской ассоциацией «арс_литера» (ars_litera). Гонорар лауреата c 2009 года (после перехода Словакии на евро) составляет 10 000 евро (до этого 200 000 словацких крон). Спонсором премии является Анасофт АПР (anasoft APR)

В первом туре жюри отбирает 10 лучших книг, которые получают статус «Финалист литературной премии Анасофт литера». Во втором туре жюри проводит голосование только по тем произведениям, которые были номинированы в первом туре. Читатели также имеют право проголосовать и выбрать «лучшую книгу читателей газеты SME». Вручение литературной премии проводится при поддержке Министерства культуры Словакии, Мэрии города Братиславы, газет SME, «Книжное обозрение», Радио «Девин», Радио FM, Объединения издателей и книготорговцев Словакии, книжных магазинов «Артфорум», «Панта Реи» и «Мартинус».

Гражданская ассоциация «арс_литера» с 2007 года также проводит авторские чтения (совместно с региональными библиотеками) и литературный фестиваль «Анасофт литера» (на котором проходит презентация 10 лучших книг финалистов).

С 2012 года существует проект «Живой кнут» (по названию романа словацкого писателя Мило Урбана (1904—1982), нацеленный на проведение в библиотеках, средних и высших учебных заведениях Словакии встреч с получившими премию авторами.

Лауреаты премии Анасофт литера 
 2006: Павел Великовский: Волшебный попугай и другая безвкусица. Издательство «Словацкий писатель» / Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj a iné gýče, Slovenský spisovateľ
 2007: Марек Вадас: Целитель. «LCA» / Marek Vadas: Liečiteľ, LCA
 2008: Милан Зелинка: Тётя Анула. «Словацкий писатель». / Milan Zelinka: Teta Anula, Slovenský spisovateľ
 2009: Альта Вашова. Острова беспамятства. F.R.&.G. / Alta Vášová: Ostrovy nepamäti, F.R.&.G.
 2010: Станислав Ракус. Телеграмма. KK Bagala / Stanislav Rakús: Telegram, KK Bagala
 2011: Моника Компаникова. Пятое судно. KK Bagala / Monika Kompaníková: Piata loď, KK Bagala
 2012: Балла. Именем отца. KK Bagala / Balla: V mene otca, K. K. Bagala
 2013: Витё Ставьярский. Kale topanky, Marenčin PT / Víťo Staviarsky: Kale topanky, Marenčin PT
 2014: Павел Великовский. Первая и последняя любовь. «Словарт». / Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska, Slovart
 2015: Вероника Шикулова. Промежуточный плод. Издательство Словарт. / Veronika Šikulová. Medzerový plod. SLOVART.

Финалисты и победители

Финалисты 2006 года 
 Balla: De la Cruz, LCA
 Jaroslava Blažková: Happyendy, Aspekt
 Etela Farkašová: Stalo sa, Aspekt
 Karol Horváth: Karol D Horváth, LCA
 Ján Johanides: Hmla našej trpezlivosti, LCA
 Daniela Kapitáňová: Nech to zostane v rodine, LCA
 Márius Kopcsay: Domov, LCA
 Dušan Mitana: Zjavenie, LCA
 Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj a iné gýče, Slovenský spisovateľ
 Milan Zelinka: Príbehy z Karpát, Slovenský spisovateľ

Финалисты 2007 года 
 Robert Bielik: Sansilia, Petrus
 Dušan Dušek: Zima na ruky, Slovart
 Jana Juráňová: Orodovnice, Aspekt
 Monika Kompaníková: Biele miesta, LCA
 Márius Kopcsay: Zbytočný život, LCA
 Silvester Lavrík: Perokresba, LCA
 Rút Lichnerová: Anna Regina, Q111
 Marek Vadas: Liečiteľ, LCA
 Pavel Vilikovský: Silberputzen, Vydavateľstvo PT
 Svetlana Žuchová: Yesim, LCA

Финалисты 2008 года 
 Zuzana Cigánová: Šampanské, káva, pivo, VSSS
 Vladimír Havrilla: Filmové poviedky, Petrus
 Inge Hrubaničová: Láska ide cez žalúďok, Aspekt
 Viliam Klimáček: Námestie kozmonautov, KK Bagala
 Ján Litvák: Bratislavské upanišády, F.R.&G.
 Víťo Staviarsky: Kivader, VISTA
 Milan Zelinka: Teta Anula, Slovenský spisovateľ

Финалисты 2009 года 
 Jana Beňová: Plán odprevádzania, KK Bagala
 Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná, Aspekt
 Oto Čenko: Ty nie si náš, teba zožerieme, Slovart
 Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom, Aspekt
 Márius Kopcsay: Mystifikátor, Kalligram
 Pavol Rankov: Šepkár, Marenčin PT
 Pavol Rankov: Stalo sa prvého septembra, Kalligram
 Rumpli: V znamení hovna, Slovart
 Juraj Šebesta: Keď sa pes smeje, JUGA, Edition Ryba
 Alta Vášová: Ostrovy nepamäti, F.R.&.G.

Финалисты 2010 года 
 Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine, Marenčin PT
 Karpinský, Peter: Nanebonevzatie, Pectus
 Laco Kerata: Zlý herec, KK Bagala
 Márius Kopcsay: Medvedia skala, Kalligram
 Štefan Moravčík: Záhorácky raj, Vydavateľstvo Matice slovenskej
 Stanislav Rakús: Telegram, KK Bagala
 Víťo Staviarsky: Záchytka, Kalligram
 Veronika Šikulová: Domček jedným ťahom, Slovart
 Dušan Šimko: Gubbio. Kniha udavačov, Edition Ryba
 Pavel Vilikovský: Vlastný životopis zla, Kalligram

Финалисты 2011 года 
 Ivana Dobrakovová: Bellevue, Marenčin PT
 Dušan Dušek: Holá veta o láske, Slovart
 Jana Juráňová: Lásky nebeské, Aspekt
 Monika Kompaníková: Piata loď, KK Bagala
 Peter Krištúfek: Blíženci a protinožci, Marenčin PT
 Lukáš Luk: Príbehy Považského Sokolca, Petrus
 Peter Macsovszky: Mykať kostlivcami, Vlna/Drewo a srd
 Zuzana Mojžišová: Bon voyage, Artforum
 Jaroslav Rumpli: Kruhy v obilí, Slovart
 Pavel Vilikovský: Pes na ceste, Kalligram

Финалисты 2012 года 
 Balla: V mene otca, KK Bagala
 Juraj Bindzár: Bez dúhy (plebejský román), Orman
 Péter Hunčík: Hraničný prípad, Kalligram
 Zuska Kepplová: Buchty švabachom, KK Bagala
 Maroš Krajňak: Carpathia, Trio Publishing
 Silvester Lavrík: Zu, Kalligram
 Michaela Rosová: Dandy, KK Bagala
 Alexandra Salmela: 27 čiže smrť robí umelca, Vydavateľstvo Q111
 Veronika Šikulová: Miesta v sieti, Slovart
 Svetlana Žuchová: Zlodeji a svedkovia, Marenčin PT

Финалисты 2013 года 
 Jana Beňová: Preč! Preč!, Marenčin PT
 Zuzana Cigánová: Špaky v tŕní, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
 Maroš Krajňak: Entropia, Trio Publishing
 Peter Krištúfek: Dom hluchého, Marenčin PT
 Lucia Piussi: Život je krátky, Limerick
 Ondrej Štefánik: Bezprsté mesto, Vydavateľstvo TATRAN
 Víťo Staviarsky: Kale topanky, Marenčin PT
 Pavel Taussig: Hana, Vydavateľstvo RAK
 Milan Zelinka: Pristaš, Slovenský spisovateľ

Финалисты 2014 года 
 Jaroslava Blažková: To decko je blázon, Vydavateľstvo Q111
 Ivana Dobrakovová: Toxo, Marenčin PT
 Dušan Dušek: Melón sa vždy smeje, Slovart
 Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť, Aspekt
 Uršuľa Kovalyk: Krasojazdkyňa, Divadlo bez domova
 Maroš Krajňak: Informácia, TRIO Publishing
 Lukáš Luk: Záhada Považského bula, Petrus
 Tomáš Varga: Grázel, Koloman Kertész Bagala
 Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska, Slovart
 Svetlana Žuchová: Obrazy zo života M., Marenčin PT

Финалисты 2015 года 
 Peter Balko: Vtedy v Lošonci. Via Lošonc, Koloman Kertész Bagala
 Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou, Modrý Peter
 Peter Juščák: … a nezabudni na labute!, Kalligram
 Ivan Kolenič: Až do nirvány, Agentúra SIGNUM
 Márius Kopcsay: Jednouholník, Koloman Kertész Bagala
 Richard Pupala: Návštevy, Marenčin PT
 Veronika Šikulová: Medzerový plod, Vydavateľstvo SLOVART
 Erik Šimšík: Hegemónia, Vydavateľstvo Drewo a srd / Vlna
 Alta Vášová: Menoslov, Vydavateľ F. R. & G.
 Pavel Vilikovský: Letmý sneh, Vydavateľstvo SLOVART

Финалисты 2016 года 
 Balla: Veľká láska. Koloman Kertész Bagala
 Jana Beňová: HoneymOon. Marenčín PT.
 Irena Brežná Nevďačná cudzinka, Aspekt
 Dušan Dušek: Ponožky pred odletom. SLOVART
 Zuzka Kepplová: Reflux, Koloman Kertész Bagala
 Rút Lichnerová: Hostina, Marenčin PT
 Peter Macsovszky: Tantalópolis. Drewo a srd / Vlna
 Jaro Rihák: Pentcho. Príbeh parníka. Marenčin PT / SANDBERG film
 Vanda Rozenbergová: Slobodu bažantom, SLOVART
 Peter Šulej: Spolu. Marenčin PT

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт литературной премии Anasoft litera 
  Anasofft litera в газете «SME»

Литературные премии
Литература Словакии
Награды Словакии